Суперкубок Франції з футболу 2009 — 33-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 липня 2009 року між чемпіоном Франції Бордо та володарем кубка Франції Генгамом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2009
Франція
2009 у французькому спорті